La Recopa de Europa 1967-68 fue la octava edición de la Recopa de Europa en la que participaron los campeones nacionales de copa en la temporada anterior. En esta edición participaron 32 clubes pertenecientes a 31 federaciones nacionales diferentes.

La final, disputada a partido único, enfrentó al AC Milan con el Hamburgo SV en el Stadion Feijenoord, en Róterdam, con victoria del conjunto rossonero por 2-0.

Dieciseisavos de final

Rondas siguientes

Final

Referencias

Véase también 
 Recopa de Europa

Recopa de Europa
Fútbol en 1967
Fútbol en 1968